Filips van de Palts (1448-1508), Filips de Oprechte of de Edelmoedige, keurvorst van de Palts (1476-1508)
 Filips van de Palts (1480-1541), bisschop van Freising en Naumburg